La Guinness Premiership 2007-08 fu il 21º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

Iniziato il 15 settembre 2007 terminò con la finale del 31 maggio 2008, che ha visto la vittoria finale dei London Wasps contro i Leicester Tigers. Le dodici squadre partecipanti hanno dapprima disputato la regular season con gare di andata e ritorno; le migliori quattro hanno poi avuto accesso ai play-off, giocati con la formula dell'eliminazione diretta.

Le prime sei classificate della Guinness Premiership accedono alla Heineken Cup; le squadre dal 7º all'11º posto accedono all'European Challenge Cup; l'ultima classificata retrocede in National Division One.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff 
Le prime quattro della classifica accedono alle semifinali, che si giocano in casa della meglio piazzata.

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  , da PremiershipRugby.com